{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (71601) - || 2000 DJ93 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71602) - || 2000 DO95 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71603) - || 2000 DU98 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71604) - || 2000 DZ99 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71605) - || 2000 DJ101 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71606) - || 2000 DY101 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71607) - || 2000 DO102 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71608) - || 2000 DN105 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71609) - || 2000 DH106 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71610) - || 2000 DT107 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71611) - || 2000 EA7 || 2 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71612) - || 2000 EH12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71613) - || 2000 ET12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71614) - || 2000 EF18 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71615) Ramakers || 2000 EM20 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71616) - || 2000 EG28 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71617) - || 2000 EM28 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71618) - || 2000 EO28 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71619) - || 2000 ES35 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71620) - || 2000 EE40 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71621) - || 2000 EC47 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71622) - || 2000 EZ47 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71623) - || 2000 ET53 || 9 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71624) - || 2000 EK57 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71625) - || 2000 EM63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71626) - || 2000 ER66 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71627) - || 2000 EY66 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71628) - || 2000 EJ69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71629) - || 2000 EH70 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71630) - || 2000 EN75 || 6 maart 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (71631) - || 2000 EX75 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71632) - || 2000 ER76 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71633) - || 2000 EK77 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71634) - || 2000 EK80 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71635) - || 2000 EA83 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71636) - || 2000 EF83 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71637) - || 2000 ER83 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71638) - || 2000 EL90 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71639) - || 2000 EC92 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71640) - || 2000 EF94 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71641) - || 2000 ER96 || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71642) - || 2000 EG103 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71643) - || 2000 EJ103 || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71644) - || 2000 EF105 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71645) - || 2000 EX109 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (71646) - || 2000 EO110 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (71647) - || 2000 EW110 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (71648) - || 2000 EC112 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71649) - || 2000 EL112 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71650) - || 2000 ER113 || 9 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71651) - || 2000 EC118 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71652) - || 2000 EH118 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71653) - || 2000 EQ118 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71654) - || 2000 EY119 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71655) - || 2000 EF121 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71656) - || 2000 ET121 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71657) - || 2000 EP122 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71658) - || 2000 EQ122 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71659) - || 2000 EC128 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71660) - || 2000 EJ130 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71661) - || 2000 EP130 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71662) - || 2000 EV132 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71663) - || 2000 EY138 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71664) - || 2000 EE139 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71665) - || 2000 EB143 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71666) - || 2000 EK148 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71667) - || 2000 EP150 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (71668) - || 2000 EA152 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (71669) Dodsonprince || 2000 EH157 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71670) - || 2000 EP157 || 12 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71671) - || 2000 EM166 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71672) - || 2000 ER166 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71673) - || 2000 EZ166 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71674) - || 2000 EJ167 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71675) - || 2000 ER167 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71676) - || 2000 EM168 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71677) - || 2000 EJ171 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71678) - || 2000 ET172 || 1 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71679) - || 2000 EY181 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71680) - || 2000 EJ201 || 15 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71681) - || 2000 FZ1 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71682) - || 2000 FU11 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71683) - || 2000 FE12 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71684) - || 2000 FY15 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71685) - || 2000 FX21 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71686) - || 2000 FU30 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71687) - || 2000 FY31 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71688) - || 2000 FX32 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71689) - || 2000 FD34 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71690) - || 2000 FO35 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71691) - || 2000 FH37 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71692) - || 2000 FB43 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71693) - || 2000 FK43 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71694) - || 2000 FN44 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71695) - || 2000 FO44 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71696) - || 2000 FE48 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71697) - || 2000 FO55 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71698) - || 2000 FW55 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71699) - || 2000 GU17 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71700) - || 2000 GO19 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten